Werfel, Wörfel y Woerfel (alemán, "remolino") son apellidos alemanes y judíos:

 Alma Mahler-Werfel
 Franz Werfel